Bestia – sinonimo di animale
 Bestia – personaggio della fiaba La bella e la bestia
 Bestia – personaggio del film d'animazione dei Walt Disney Animation Studios La bella e la bestia (1991) e delle opere derivate
 Bestia – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Bestia – personaggio dei fumetti Marvel Comics della serie Ultimate Marvel
 Bestia – gioco d'azzardo che si pratica con le carte 
 Bestia – film del 1917 diretto da Aleksander Hertz 
 Bestia del mare – figura dell'Apocalisse di Giovanni, simboleggiata dal numero della bestia (666)

Pagine correlate 
 La bestia